Pafawag 5B – seria członów rozrządczych produkcji Pafawag, z którego zestawiane były elektryczne zespoły trakcyjne serii:
 EN57
 EN71
 ED72
 ED73

Człony 5B mają także inne odmiany – np. 5Bt, 5Bs, 5Bh, itp.